Molekulska formula -{C19H25NO3}- se može odnositi na:

 Mitiglinid
 NBOMe-2C-D